Meera steht für:

 Meera (Band), iranische Rockband
 die anglisierende Transkription des weiblichen Vornamens Mira, siehe Mira (Vorname)
 Mutter Meera (* 1960), in Deutschland lebende indische Avatara

Siehe auch:
 Mehra
 Mera (Begriffsklärung)